CONCACAF Women's Gold Cup 2000 spelades i USA. USA vann turneringen före de två inbjudna icke-CONCACAF-lagen Brasilien och Kina.

UNCAF-kval

Spelades i Guatemala

Bronsmatch

Final

Guatemala och Costa Rica kvalificerade för Gold Cup 2000

Slutturnering

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Utslagsfasen

Upplägg

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Källor

Externa länkar
2000 CONCACAF Women's Gold Cup på RSSSF

2000 i USA
2000
Internationella fotbollstävlingar i USA
Fotbollsåret 2000
Sportevenemang i Kentucky
Sportevenemang i Massachusetts
Sportevenemang i Pennsylvania
Massachusetts under 2000-talet